She's the One (film), een Amerikaans romantisch drama uit 1996
 She's the one (Sandra Reemer), album van Sandra Reemer
 She's the One (Robbie Williams), een single uit 1999 van de Britse zanger Robbie Williams